Алексени има више значења:

 Алексени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Алексени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Алексени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Алексени (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији